Jam (voedingsmiddel)
Jamsessie
Jam (god), een Fenicische god
Jam (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
Jam (post), een poststation in het Mongoolse Rijk en later in Tsaristisch Rusland
Jam (radiozender), radiozender van de RTBF
JAM, het jeugdjournaal van VT4

Films en muziek:
Jam (Amerikaanse film), een Amerikaanse film uit 2006
Jam (Britse film), een Britse film uit 2006
Jam (documentaire), een Amerikaanse documentaire uit 2006
Jam (Japanse groep), een Japanse muziek- en fotomodelgroep
Jam (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson
The Jam, een Britse band rond Paul Weller